

Codici 
 LE – codice FIPS 10-4 del Libano
 LE – codice ISO 3166-2:AL del distretto di Alessio (Albania)
 LE – codice ISO 3166-2:ES della provincia di Léon (Spagna)
 LE – codice ISO 3166-2:GN di Lélouma (Guinea)
 LE – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Lecce (Italia)
 LE – codice ISO 3166-2:LV del distretto di Liepāja (Lettonia)

Fisica 
 Le – numero di Lewis

Informatica 
 LE – abbreviazione di Linear Executable, formato di file eseguibile a 32 bit studiato da Microsoft e da IBM per i driver software dei sistemi operativi Microsoft Windows (da Windows 95 in poi) e OS/2

Persone

Lê 
 Cung Lê (1972) – ex lottatore di arti marziali miste, ex lottatore di sanda e attore vietnamita naturalizzato statunitense
 Lê Công Vinh (1985) – ex calciatore vietnamita
 Lê Duẩn (1907-1986) – politico e rivoluzionario vietnamita
 Lê Đức Thọ (1911-1990) – rivoluzionario, militare, politico e diplomatico vietnamita
 Lê Huỳnh Đức (1972) – allenatore di calcio ed ex calciatore vietnamita
 Lê Lợi (1385-1433) – imperatore e generale vietnamita
 Lê Quang Liêm (1991) – scacchista vietnamita
 Lê Sáng (1920-2010) – artista marziale vietnamita
 Lê Tú Chinh (1997) – velocista vietnamita

Altro 
 LE – targa automobilistica di Leoben (Austria)
 LE – Targa automobilistica di Lecce (Puglia)
 Le – articolo determinativo femminile plurale
 Lê – nome di tre dinastie reali del Vietnam
 Prima dinastia Lê (980-1009)
 Seconda dinastia Lê (1428-1527)
 Terza dinastia Lê (1533-1788)

Altri progetti